Мария Николаевна Мазур (* 1935) — украинская доярка советских времен, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родилась 1935 года в селе Мецевцы, где окончила школу. Работала сначала звеньевой, потом - дояркой в колхозе «Россия» Дунаевецкого района. В 1959 году добилась надоев в 5000 литров молока в год от каждой закрепленной коровы; в дальнейшем надои постоянно увеличивались.

22 марта 1966 года постановлением ВС СССР как доярка-рекордсмен удостоена звания Героя Социалистического Труда.

С 1967 года — секретарь парторганизации в селе Голозубинцы.

Депутат Верховного Совета СССР 6-7-го созывов, делегат 22-го, 23-го, 24-го и 25-го партсъездов.

Получила высшее базовое сельскохозяйственное образование, возглавляла колхоз в Вихровке (1971-1990), впоследствии — хозяйство в Демьянковцах (1990-2004 годы).

От 2004 года — на пенсии, проживает в городе Дунаевцы.

Награждена 2 орденами Ленина (1960, 1966), орденом «Знак Почета», 6-ю медалями ВДНХ, почетный гражданин города Дунаевцы.

Источники 

 Мазур Мария Николаевна 
 Деловые Дунаевцы

Доярки
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Председатели колхозов
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Родившиеся 14 августа
Почётные граждане городов Украины
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях